

Biografia 
Dopo una laurea con lode e un dottorato in Business Administration all’Università di Torino, ha frequentato la Harvard Business School. Ha lavorato come consulente per istituzioni e aziende come Vodafone, Reply, Accenture, Ferrero, Barilla e la Camera di Commercio di Torino.

Nel 2006 è stato nominato Direttore degli studi della sede italiana della ESCP Business School, di cui è stato eletto Direttore nel 2013.

È autore di pubblicazioni accademiche nazionali e internazionali sui temi di esecuzione della strategia, family business, controllo di gestione e sostenibilità, apparse anche sulla Harvard Business Review.

Nell’ottobre 2021, è stato incluso nella classifica dei 100 migliori manager italiani, stilata da Forbes Italia.

A gennaio 2023 è stato nominato Executive Vice President per la Student Experience della ESCP Business School.

Note